Farmers and Merchants Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farmers and Merchants Bank Building (Idaho), ID-Nr. 84001037
 Farmers and Merchants Bank Building (South Carolina), ID-Nr. 86000541
 Farmers and Merchants Bank Building (Tennessee), ID-Nr. 93001161